Wolfmother  — дебютный альбом австралийской хард-рок группы Wolfmother, выпущенный 31 октября 2005 года лейблом Modular в Австралии, а в 2006 году в остальном мире. Альбом поднялся до #3 в австралийских чартах и стал здесь пятикратно платиновым. В Великобритании альбом получил золотой статус, поднявшись в UK Albums Chart до #25. С данным альбомом группа получила множество музыкальных наград, в том числе Гремми за "Лучшее хард-рок исполнение" (сингл "Woman").

Список композиций 
Австралийская версия

 «Colossal» — 5:02
 «Woman» — 2:55
 «White Unicorn» — 5:01
 «Pyramid» — 4:28
 «Mind’s Eye» — 4:53
 «Joker & the Thief» — 4:39
 «Dimension» — 4:25
 «Where Eagles Have Been» — 5:32
 «Apple Tree» — 3:28
 «Tales from the Forest of Gnomes» — 3:35
 «Witchcraft» — 3:25
 «Vagabond» — 3:47

Международная версия
 «Dimension» — 4:21
 «White Unicorn» — 5:04
 «Woman» — 2:56
 «Where Eagles Have Been» — 5:33
 «Apple Tree» — 3:30
 «Joker & the Thief» — 4:40
 «Colossal» — 5:04
 «Mind’s Eye» — 4:54
 «Pyramid» — 4:28
 «Witchcraft» — 3:25
 «Tales» — 3:39
 «Love Train» — 3:03
 «Vagabond» — 3:50

Американское 14-трековое издание
 «Colossal» (live at the Big Day Out) — 5:52

Американское 15-трековое издание
 «Woman» (MSTRKRFT remix) — 3:28
 «Love Train» (Chicken Lips remix) — 5:44

Участники записи 
Wolfmother

 Andrew Stockdale – вокал, гитара
 Chris Ross – бас-гитара, клавишные
 Myles Heskett – ударные

Приглашенные музыканты

 Lenny Castro – перкуссия в "Apple Tree", "Witchcraft" и "Love Train"
 Dan Higgins – флейта в "Witchcraft"

Над альбомом работали

 Dave Sardy – продюсер, сведение, перкуссия в "Colossal", "Where Eagles Have Been", "Vagabond" и "Love Train"
 Ryan Castle – инженер
 Stephen Marcussen – мастеринг
 Andy Brohard – редактор, ассистент инженера, Pro Tools-редактор
 Cameron Barton – ассистент инженера
 Pete Martinez – ассистент инженера
 Frank Frazetta – художник

Примечания 

Дебютные альбомы 2005 года
Альбомы нео-психоделии